Le mot nativité vient du latin nativitas qui signifie « naissance ».

Le mot Nativité avec une majuscule et sans précision s'emploie pour désigner la naissance de Jésus-Christ. Pour les autres personnalités bibliques, le nom nativité est suivi du nom de la personne concernée, par exemple la Nativité de Marie.

Événements bibliques 
 Nativité : naissance de Jésus de Nazareth
 Nativité de Marie : naissance de Marie de Nazareth

Édifices religieux 
 La basilique de la Nativité de Bethléem
 plusieurs 
 plusieurs 
 plusieurs 
 plusieurs

Arts 

 La Nativité dans l'art ;
 La Nativité,  peinture religieuse de Robert Campin, dit le « Maître de Flémalle », 1420-1425, conservée au Musée des beaux-arts de Dijon ;
 La Nativité, peinture de Piero della Francesca  réalisée entre 1460 et 1475 ; 
 La Nativité,  peinture religieuse de Petrus Christus vers 1465, conservée à la National Gallery of Art ;
 La Nativité,  peinture religieuse du Pérugin vers 1500 ;
 Nativité, vitrail de Paolo Uccello à Florence (1543) ;
 La Nativité, film muet français réalisé par Louis Feuillade et sorti en 1910 ;
 La Nativité du Seigneur, œuvre pour orgue composée en 1935 par Olivier Messiaen ;
 La Nativité (), film dramatique américain réalisé par Catherine Hardwicke, sorti en 2006.

Homonymie de titre